Machen ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Machen (1863–1947), walisischer Fantasy-Schriftsteller
 Eddie Machen (1932–1972), US-amerikanischer Boxer
 Hervey Machen (1916–1994), US-amerikanischer Politiker
 John Gresham Machen (1881–1937), US-amerikanischer Theologe
 Willis Benson Machen (1810–1893), US-amerikanischer Politiker

Machen (tib. rma chen, chin. maqing) ist:
 Machen (Wales), Dorf im Caerphilly County Borough, Wales
 Maqên, ein Kreis im Autonomen Bezirk Golog der Tibeter in Qinghai
 A’nyê Maqên, ein Heiliger Berg in Qinghai

Siehe auch:
 Machin